A 30-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 6 și 8 martie 2009 la Torino, Italia. Au participat 531 de sportivi din 45 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Oval Lingotto din Torino. Acesta a fost construit în anul 2005 pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2006.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
15 atleți au reprezentat România.

 Ioan Vieru – 400 m - locul 3
 Anca Heltne – greutate - locul 3
 Ancuța Bobocel – 3000 m - locul 7
 Mihaela Neacșu – 800 m - locul 7
 Viorica Țigău – lungime - locul 9
 Alina Militaru – lungime - locul 10
 Mirela Lavric – 800 m - locul 10
 Cristina Bujin – triplusalt - locul 10
 Carmen Toma – triplusalt - locul 12
 Angela Moroșanu – 60 m - locul 14, 60 m garduri - locul 22
 Esthera Petre – înălțime - locul 14
 Alin Anghel – triplusalt - locul 15
 Cornelia Deiac – lungime - locul 15
 Cătălin Cîmpeanu – 60 m - locul 29, 400 m - locul 25
 Adrian Vasile – lungime - locul 26

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Doi atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Vladimir Letnicov – triplusalt - locul 9
 Andrei Mîțîcov – înălțime - locul 26

Note

Legături externe 

  
  Timetable & Results

Atletism
2009
Sport în Torino
Atletism